Cette école fait partie de l'univers de L'Habitant de l'infini.

Cette organisation clandestine, qui se présente comme une "école", est en fait une bande de tueurs chargée de faire tomber le Itto-Ryu. Son nom ("Mugaï" veut dire "désincarné" en japonais), vient du fait que tous ses membres sont des ex-condamnés à mort, dont la vie a été épargnée, à condition qu'ils aident le Bakufu dans sa quête de destruction du Itto-Ryu.

Ils veulent commencer par tuer les suppléants d'Anotsu pour lui faire perdre son influence, avant de se débarrasser de lui en personne. Leur chef est Habaki Kagimura, officiel du Bakufu, il dirige le Mugaï-Ryu dans l'ombre. Au sein même du groupe, il semblerait que ce soit Hyakurin qui commande aux autres, de par ses origines nobles et ses connaissances supérieures à celle de ses camarades, Hyakurin est de plus une ancienne amie de Kagimura... Les relations envers les divers membres du groupe sont assez particulières pour une bande de tueurs : Hyakurin semble beaucoup tenir à Shinriji, qui est d'ailleurs amoureux d'elle, Giichi essaie de maintenir un semblant de cohésion au sein du groupe et en tant que meilleur escrimeur de la bande, il tente toujours de protéger ses camarades comme une figure paternel. Shira, Ashiya et Kuzuya sont un peu spéciaux, ils sont tous d'anciens tueurs à gages, Shira est sans doute le pire du lot car il prend un vrai plaisir à tuer et ne semble vivre que pour cela.

On connait pour la plupart la raison de leur appartenance au Mugaï-Ryu :

Kagimura a formé le Mugaï-Ryu sur instance du Shogun. Il n'est évidemment pas un repris de justice comme les autres membres de l'école.
Hyakurin a tué son époux.
Shinriji a volé son employeur.
on peut imaginer que Shira, Ashiya et Kuzuya ont été faits prisonniers comme tueurs.
Giichi a assassiné (certes accidentellement) un pécheur, en tentant de le voler.
Pour Makoto en revanche c'est plus flou. Sûrement que Kagimura lui a donné l'occasion de quitter son ancienne vie (assez terrible en fait).

Actuellement la bande a été disloquée, mais seulement peu de membres sont encore en bonne forme : Shira est manchot des deux bras et borgne, Hyakurin à un bras cassé et est enceinte, quant à Makoto, Shinriji, Ashiya et Kuzuya, ils sont tous bonnement morts !

L'Habitant de l'infini